Jörg Müller es el nombre de:
 Jörg Müller (nacido en 1969), piloto de carreras alemán;
 Jörg Müller (nacido en 1961), ex ciclista suizo;
 Jörg Müller (nacido en 1942), artista suizo ganador del Premio Hans Christian Andersen en 1994.